Příjmení Krieger nosí více osobností:

 Adam Krieger (1634–1666), německý barokní skladatel
 Ali Krieger (* 1984), americká fotbalistka
 Andreas Krieger (* 1966), německý atlet
 Andreas Frederik Krieger (1817–1893), dánský politik
Arnoštka Kriegerová-Kopecká (1842–1914) – česká loutkoherečka, vnučka Matěje Kopeckého
Božena Kriegerová (okolo 1890–???), česká letkyně
 Byron Krieger (1920–2015), americký šermíř
 Cecilia Krieger (* 1974), polsko-kanadský matematik
 Eduard Krieger (1946–2019), rakouský fotbalista
 Eduardo Krieger (* 1928), brazilský lékař
 Hans Krieger (* 1933), německý spisovatel
 Helmut Krieger (* 1958), polský sportovec
 Henry Krieger (* 1945), americký skladatel
 Johan Cornelius Krieger (1683–1755), dánský architekt
 Johann Krieger (1651–1735), německý barokní skladatel
 Johann Nepomuk Krieger (1865–1902), německý selenograf
 Johann Philipp Krieger (1649–1725), německý barokní skladatel
 Joseph Krieger (* 1986), australský fotbalista
 Murray Krieger (1923–2000), americký literární kritik
 Robby Krieger (* 1946), americký kytarista
 Solly Krieger (1909–1964), americký boxer
 Ulrich Krieger (* 1962), německý saxofonista

Německá příjmení